Willian José da Silva, plus communément appelé Willian José, né le  à Porto Calvo au Brésil, est un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant au Real Betis Balompié.

Biographie 

Willian José est recruté en 2016 par la Real Sociedad.

Statistiques

Palmarès

En club 
 Betis Séville
 Coupe d'Espagne
 Vainqueur en 2022

Références

Liens externes 
 

Naissance en Alagoas
Naissance en novembre 1991
Footballeur brésilien
Joueur du São Paulo FC
Joueur du Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Joueur du Santos FC
Joueur du Real Madrid Castilla
Joueur du Real Madrid
Joueur du Real Saragosse
Joueur de l'UD Las Palmas
Joueur de la Real Sociedad
Joueur du Wolverhampton Wanderers FC
Joueur du Real Betis